Bobby Whitlock (1948-), musicien de rock et de jazz américain ;
 Brand Whitlock (1869-1934), diplomate et écrivain politique américain ;
 Boulevard Brand Whitlock à Bruxelles ;
 Harold Whitlock (1903-1985), athlète anglais, spécialiste de la marche athlétique ;
 Lloyd Whitlock  (1891-1966), acteur américain ;
 Max Whitlock (1993-), gymnaste artistique britannique ;
 Tom Whitlock (1954-2023), écrivain de chanson américain ;

Autres 
 , ancien constructeur d'automobiles et camions basé à Londres.

Voir aussi

Homonymie de patronyme